Blauwe Kamer (tijdschrift), een vakblad over landschapsarchitectuur en stedenbouw
De Blauwe Camer, een kasteel in Oosterhout
Blauwe Kamer (natuurgebied), een rivieroeverreservaat aan de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen
De Blauwe Kamer (steenfabriek), een voormalige steenfabriek waar nu het natuurgebied Blauwe Kamer tussen Wageningen en Rhenen is
Blauwe Kamer (Breda), een landgoed en natuurgebied ten zuiden van Breda
Blauwe Kamer (Binnenhof), een zaal in het gebouwencomplex van het Binnenhof (Den Haag)
Blaauwe Camer, een 17e eeuwse buitenplaats bij Den Haag, die tegenwoordig Marlot heet
Jaroslav Ježek-museum - Blauwe kamer, een museum in Praag, Tsjechië over de componist Jaroslav Ježek